Tulangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tulangan Utara, ort, Jawa Timur, 
 Kecamatan Tulangan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tulangan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar